Ermen steht für:
 Ermen (Lüdinghausen), eine Bauerschaft der Stadt Lüdinghausen, Nordrhein-Westfalen
 Ermen (Adelsgeschlecht), westfälisches Adelsgeschlecht

Ermen ist der Familienname folgender Personen:
 Arzu Ermen (* 1968), deutsche Theater- und Fernseh-Schauspielerin
 Bernhard Ermen (1798–1865) deutscher Landwirt, Gastwirt und Politiker
 Reinhard Ermen (* 1954), deutscher Kunsthistoriker und Biograph

Siehe auch:
 Kraftwerk Ermen & Engels in Engelskirchen
 Ermensee
 Ermer